Ammon o Amon, déu de l'Egipte faraònic
 Amon, personatge de la Bíblia que, segons l'Evangeli de Mateu un dels seus descendents seria Jesús de Natzaret
 Amon o Benammí, personatge de la Bíblia fill de Lot
 Ammonites, poble semític descendent d'Amon
 Toponímia:
 Regne d'Ammon, estat dels ammonites a l'est del Jordà
 Rabbath-Ammon, ciutat de Perea a Palestina
 Ammon (Idaho), localitat dels EUA

Vegeu també 
 Ammó (desambiguació)
 Ammoni